Лев Образцов:
 Образцов, Лев Михайлович (1865—1942) — оперный певец и музыкальный педагог (вокал).
 Образцов, Лев Николаевич (1929—2008) — генерал-майор медицинской службы, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.